

Brani 
 All of You – brano musicale di Cole Porter (1954)
 All of You – brano musicale di Julio Iglesias e Diana Ross (1984), (J. Iglesias, M. De La Calva, M. Panzer)
 All of You – brano musicale di Davido (2012)

Album 
 All of You, album di Ahmad Jamal (1962);
 All of You – album discografico di Colbie Caillat (2011)